Jurčić bzw. Jurčič ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Jurčić (* 1972), kroatische Badmintonspielerin
 Josip Jurčič (1844–1881), slowenischer Schriftsteller und Journalist
 Krunoslav Jurčić (* 1969), kroatischer Fußballspieler
 Silvio Jurčić (* 1971), kroatischer Badmintonspieler